Comuna de París puede estar referido a:

 Nombre de dos gobiernos revolucionarios en Francia :
 Primera Comuna de París o Comuna de París (Revolución francesa), gobierno revolucionario asentado en París, vigente de 1789 a 1795, durante la Revolución francesa.
 Segunda Comuna de París o Comuna de París (1871), gobierno revolucionario que tuvo vigencia entre el 26 de marzo de 1871 y el 20 de mayo de ese mismo año, en rebelión respecto de la guerra franco-prusiana de 1870.
 Batallón Comuna de París, batallón francófono de brigadas internacionales, durante la guerra civil española (1936-1939).

 La Commune (Paris, 1871), película de Peter Watkins sobre los hechos históricos de la Comuna de París (estreno año 2000).